Yanouh – comune del Libano del distretto di Jbeil
 Yanouh – comune del Libano del distretto di Tiro